Ли́за Ро́бин Ке́лли (; 5 марта 1970, Сатингтон, Коннектикут — 14 августа 2013, Алтадина, Калифорния) — американская актриса, комедиантка и кинопродюсер.

Биография 
Лиза Робин Келли родилась в Сатингтоне (штат Коннектикут, США). В октябре 2012 года она вышла замуж за Роберта Джозефа Гиллиама (род.1951), в июне 2013 года подала на развод с ним после 8-ми месяцев брака, но развестись до своей смерти 2 месяца спустя не успела.

Карьера 
Лиза Робин дебютировала в кино в 1992 году, сыграв роль Кэрол в эпизоде «Келли здесь больше не живёт» телесериала «Женаты… с детьми», а в 1997 году она сыграла роль Хизер Тарлико в эпизоде «Расставание — это легко: Часть 1» того же телесериала. Келли прославилась с ролью Лори Форман из телесериала «Шоу 70-х», в котором она снималась в 1998—2003 года. Всего на её счету было 35 работ в качестве актрисы и продюсера.

Смерть 
43-летняя Лиза Робин скончалась во сне ночью 14 августа 2013 года от случайной передозировки лекарства в калифорнийском реабилитационном центре, в который за 3 дня до этого её положил бойфренд для лечения алкоголизма.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Умершие от передозировки лекарств